Thompson bezeichnet:

 einen englischen Familiennamen, siehe Thompson (Familienname)
 ein indigenes Volk Nordamerikas, siehe Nlaka'pamux
 eine kroatische Pop-/Rockgruppe, siehe Thompson (Band), sowie Spitzname ihres Sängers Marko Perković
 Thompson Brothers, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Zenas Thompson & Brothers, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Thompson (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Thompson Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Thompson Motor Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 eine von John T. Thompson entwickelte amerikanische Maschinenpistole, die auch im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde, siehe Thompson (Maschinenpistole)
 J. Walter Thompson, Gründer und ehemaliger Name der Werbeagentur JWT

Thompson ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Thompson Branch, diverse Flüsse
 Thompson Escarpment, Geländestufe im Ellsworthland, Antarktika
 Thompson-Gletscher, Gletscher im Wilkesland, Antarktika
 Thompson-Halbinsel, Halbinsel der Anvers-Insel, Antarktis
 Thompson Island, diverse Inseln
 Thompson Mountain, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Thompson-Nunatakker, Nunatakker im Ellsworthland, Antarktika
 Thompson Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Thompson Peaks, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Thompson Point, Landspitze an der Oates-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Thompson Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Thompson River, diverse Flüsse
 Thompson Spur, Felssporn im Viktorialand, Antarktika
 Amos Thompson Branch, Fluss in Kentucky, Vereinigte Staaten
 Kap Thompson, Landspitze in Alaska, Vereinigte Staaten
 Mount Thompson, Berg im Palmerland, Antarktika

Orte in Kanada:
 Thompson (Manitoba)

in den Vereinigten Staaten:
 Thompson (Alabama)
 Thompson (Arkansas)
 Thompson (Connecticut)
 Thompson (Florida)
 Thompson (Iowa)
 Thompson (Kalifornien)
 Thompson (Maine)
 Thompson (Maryland)
 Thompson (Michigan)
 Thompson (Mississippi)
 Thompson (Missouri)
 Thompson (Nebraska)
 Thompson (New York)
 Thompson (North Dakota), im Grand Forks County
 Thompson (Ohio)
 Thompson (Pennsylvania)
 Thompson (Wisconsin), im Washington County
 Thompson Corner (Maryland)
 Thompson Crossroad (Georgia)
 Thompson Crossroads (Tennessee)
 Thompson Heights (Minnesota)
 Thompson Mill (Tennessee)
 Thompson Number 1 (Pennsylvania)
 Thompson Number 2 (Pennsylvania)
 Thompson Place (Washington)
 Thompson Ridge (New York)
 Thompson Riverview Terrace (Minnesota)
 Thompson Springs (Utah)
 Thompson Town (West Virginia)
 Thompson Valley (Virginia)

Sonstiges:
 Thompson Road Park in Clarence, New York
 Thompson-Test zur Diagnose einer Achillessehnenruptur

Siehe auch:
 Thomson
 Thomsen
 Tomson
 Tompson
 Thompson Airport
 Thompson Falls
 Thompson Township
 Thompsontown
 Die Abenteuer des Professor Thompson